Santuario della Beata Vergine del Rosario – santuario di Comabbio
 Santuario della Beata Vergine del Rosario – santuario di Vimercate
 Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei – santuario di Pompei
 Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario – santuario di Fontanellato